Bloomdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bloomdale (Ohio), im Wood County
 Bloomdale (Texas), im Collin County

Sonstiges:
 Bloomdale Creek, Fließgewässer im San Diego County, Kalifornien